«Парижанка» — название фильмов:
 «Парижанка» — фильм 1923 года, режиссёр Чарльз Чаплин.
 «Парижанка» — фильм 1957 года с Брижит Бардо.